Жерновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Жерновская волость (Ливенский уезд) — в составе Орловской губернии, Ливенский уезд
 Жерновская волость (Малоархангельский уезд) — в составе Орловской губернии, Малоархангельский уезд
 Жерновская волость (Сычёвский уезд) — в составе Смоленской губернии, Сычёвский уезд